Peitler ist der Familienname folgender Personen:

 Antal József Peitler (1808–1885), Bischof von Vác
 Franz Peitler (1808–1877), österreichischer Richter und Politiker
 Johann Peitler (1838–1917), österreichischer Politiker des Abgeordnetenhauses

Peitler ist der Name folgender Berge:
 Peitlerkofel – "Peitler"